Фёдор Бя́конт — московский боярин XIV века, который считается родоначальником Игнатьевых, Плещеевых и некоторых других дворянских родов.

Он вышел из простых служилых людей и был первым в своём роду боярином в Чернигове. Переехав в Москву около 1300 года, стал служить московским князьям; у великого князя Симеона Гордого был путным боярином. Похоронен в Богоявленском монастыре.

Иногда Фёдора Бяконта отождествляют с боярином Фёдором Акинфовичем. Однако согласно «Государеву родословцу» Фёдор Акинфович умер бездетным, и никаких документальных оснований для такого отождествления не существует.

Семья 

 Его старший сын, Алферей (или по другому прочтению Елевферий или Олевферий) во иночестве Алексий, был воспитан митрополитом Феогностом и в 1355 году сам был поставлен Митрополитом Киевским и всея Руси. Впоследствии он был канонизован.
 Другие его сыновья имели прозвище Плещей; от одного из сыновей, Феофана, ведётся история двух известных дворянских родов: у Феофана было два сына —
 Степан, пожалованный великим князем Василием Дмитриевичем в бояре к митрополиту Киприану,
 и второй сын, Даниил (ум. 1393), много служивший великому князю в Орде, и на Руси, и "по чужим землям";
 внуки Степана Василий и Фёдор Юрьевичи были у митрополита Геронтия в боярах;
 правнуки же Степана также были в боярах: Богдан Фёдорович — у митрополита Варлаама, а Чесной Васильевич — у митрополитов Иоасафа и Макария, также и его брат, Семен Васильевич по прозванию Великий, был в боярах у митрополита.
 У другого внука Фёдора Бяконта, Даниила Феофановича, был сын Константин, сыновья которых Игнатий и Иван и стали родоначальниками Игнатьевых и Жеребцовых.
 Ещё один сын Фёдора Бяконта, Матвей, имел правнуков Семёна и Киприана Петровичей, с которых начались роды, соответственно, Москотиньевых и Пятовых.
 Ещё один значительный дворянский род, Плещеевых, пошёл от младшего сына Фёдора Бяконта Александра, который был княжеским наместником в Костроме (1375 год), потом боярином.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Бархатная книга, Глава 16

Персоналии по алфавиту
 
Московские бояре
Бяконт
Похороненные в Богоявленском монастыре
Черниговские бояре